Grable est un nom de famille porté par :
 Betty Grable (1916-1973), actrice américaine ;
 Judy Grable (1935-2008), nom de ring de la catcheuse américaine Nellya Burres-Baughman ;
 Joyce Grable (1952-), nom de ring de la catcheuse américaine Betty Wade-Murphy.